Galleonosaurus dorisae es la única especie conocida del género extinto Galleonosaurus, un dinosaurio ornitisquio ornitópodo, que vivió a mediados del período Cretácico hace aproximadamente 125 millones de años durante el Aptiense en lo que es hoy Australia. Sus restos fueron encontrados en la Formación Wonthaggi en la región de Gippsland en Victoria, Australia.

Descubrimiento y denominación 

Galleonosaurus dorisae fue descrito por Matthew C. Herne, Jay P. Nair, Alistair R. Evans y Alan M. Tait en 2019. El espécimen holotipo es NMV P229196, un maxilar izquierdo completo con dentadura parcial. También se describieron una series de especímenes adicionales de Galleonosaurus NMV P212845, un maxilar izquierdo parcial que carece de dientes erupcionados; NMV P208178, un maxilar izquierdo parcial con dentadura erupcionada; NMV P208113, un diente maxilar derecho gastado; NMV P208523, un diente maxilar izquierdo gastado; NMV P209977, un maxilar izquierdo parcial que carece de dentadura hallado en la Arenisca Flat Rocks y finalmente NMV P186440, la parte posterior de un maxilar izquierdo, el palatino izquierdo, y un fragmento de lagrimal izquierdo procedente de The Caves.

El nombre del género significa "lagarto galeón", formado de galleon, latinización de galeón, un tipo de embarcación de vela y el término en griego latinizado saurus, "lagarto", en referencia a que el hueso del maxilar se parece al casco de un galeón visto al revés. El nombre de la especie, dorisae le fue dado en reconocimiento a Doris Seegets-Villiers por su trabajo geológico, palinológico y tafonómico en el yacimiento de vertebrados fósiles de Flat Rocks. l Galleonosaurus se colocó en una posición basal en Euornithopoda en 2019, fuera de Clypeodonta y como posible miembro de Elasmaria.

Descripción 
Galleonosaurus era un pequeño ornitópodo no iguanodontiano. Es caracterizado por cinco potenciales autapomorfias: un ramo ascendente del maxilar que tiene dos forámenes en forma de ranura en el margen anterior que se comunican con el conducto neurovascular; el conducto neurovascular se bifurca internamente para desembocar en dos forámenes maxilares anteroventrales; el margen lingual (interno) de las raíces de los dientes maxilares en la región media de la fila dental forma un doblez en forma de S en sus bases; el tercio posterior del maxilar en algunos de los especímenes se desvía posterolateralmente en una abrupta retorcedura; y el extremo lateral del ramo lateral del hueso palatino forma un flanco en forma de hachuela.

Filogenia 

El cladograma mostrado a continuación sigue el análisis publicado por Herne et al., 2019.

Referencias 

Ornithopoda
Dinosaurios de Australia
Dinosaurios del Cretácico